Гней Бе́бий Тамфи́л () — имя нескольких римских политиков:

 Гней Бебий Тамфил — народный трибун 204 года до н. э., претор 199 года до н. э. и консул 182 года до н. э.;
 Гней Бебий Тамфил — претор 168 года до н. э. и легат в следующем году;
 Гней Бебий Тамфил — квестор, претор и проконсул в неустановленное время.